Mühlreit ist der Ortsname von

 Mühlreit (Ainring), Ortsteil der Gemeinde Ainring, Landkreis Berchtesgadener Land, Bayern
 Mühlreit (Eging am See), Ortsteil des Marktes Eging am See, Landkreis Passau, Bayern